Randolph peut désigner :

Patronyme

 Alex Randolph (1922-2004), auteur de jeux de société américain ;
 Asa Philip Randolph (1889-1979), activiste et militant des droits civils afro-américain ;
 Cameron Randolph (née en 1970), triathlète américaine ;
 Charles Randolph ( - ), scénariste et producteur américain ;
 Darren Randolph (1987-), footballeur irlandais ;
 Donald Randolph (1906-1993),  acteur américain ;
 Edmund Randolph (1753-1813), homme politique américain ;
 
 Jane Randolph Jefferson (1720-1776), mère du président des États-Unis Thomas Jefferson ;
 Jane Randolph (1915-2009), actrice américaine ;
 John Randolph (1915-2004), acteur américain ;
 Khary Randolph (né en 1979), dessinateur de bande dessinée américain ;
 Lillian Randolph (1898-1980), actrice américaine ;
 Martha Jefferson Randolph (1772-1836), fille aînée du troisième président des États-Unis Thomas Jefferson et de sa femme Martha Wayles Skelton Jefferson ;
 Peyton Randolph, (1721-1775), homme politique américain ;
 
 Zach Randolph (né en 1981), joueur américain de basket-ball.

Toponyme
 Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Randolph (Randolph County) :
 le comté de Randolph, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Randolph, situé dans l'État de l'Arkansas ;
 le comté de Randolph, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
 le comté de Randolph, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Randolph, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Randolph, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Randolph, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Randolph, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 de nombreuses villes américaines portent le nom de Randolph :
 Randolph (Alabama) ;
 Randolph (Iowa) ;
 Randolph (Kansas) ;
 Randolph (Maine) ;
 Randolph (Massachusetts) ;
 Randolph (Minnesota) ;
 Randolph (Mississippi) ;
 Randolph (Missouri) ;
 Randolph (Nebraska) ;
 Randolph (New Hampshire) ;
 Randolph (New Jersey) ;
 Randolph (New York) ;
 Randolph (Texas) ;
 Randolph (Utah), ville américaine située dans le comté de Rich, dont elle est le siège, dans l’Utah ;
 Randolph (Vermont) ;
 Randolph (Wisconsin) ;
 Randolph est une census-designated place située dans l’État de New York.

Voir aussi